Nasswald steht für:
 Naßwald, Ort in Niederösterreich

 Oberbegriff für einige Waldtypen, zum Beispiel 
 Auenwald 
 Bruchwald 
 Quellwald

Siehe auch:
 Feuchtwald, Monsunwald, Lorbeerwald, Regenwald
 Schluchtwald